Bodsjötjärn kan syfta på:
Bodsjötjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Bodsjötjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (19,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn